Heitmüller ist der Familienname folgender Personen:

 August Heitmüller (1873–1935), deutscher Maler, Mitglied der Hannoverschen Sezession
 Elise Heitmüller (1832–nach 1890), deutsche Opernsängerin
 Franz Ferdinand Heitmüller (1864–1919), deutscher Schriftsteller
 Friedrich Heitmüller (1888–1965), deutscher Prediger im Bund Freier evangelischer Gemeinden in Deutschland und Evangelist
 Hans-Michael Heitmüller (1944–2022), Manager in der Finanzbranche
 Heinrich Heitmüller (1801–1846), deutscher Theaterschauspieler und Opernsänger (Bass)
 Heinrich Heitmüller (Politiker) (1862–1932), deutscher Politiker, MdPL Hannover und Mitglied im Preußischen Staatsrat
 Karl Heitmüller (1864–1951), deutscher Zahnmediziner
 Leni Zimmermann-Heitmüller (1879–1947 oder später), deutsche Malerin
 Walter Heitmüller (* 1943), deutscher Unternehmer, Präsident der Handwerkskammer Hannover
 Walther Heitmüller (1900–1945), deutscher Politiker und SA-Führer
 Wilhelm Heitmüller (1869–1926), deutscher evangelischer Theologe
 Willy Heitmüller (1907–1941), deutscher Berufsschullehrer und nationalsozialistischer Funktionär 

Siehe auch:

 Heidmüller